Waterorgel kan betekenen:
 Waterorgel (instrument). Het alleroudste type pijporgel.
 Waterorgel (decor). Serie bestuurbare fonteinen gecombineerd met gekleurd licht in een geprogrammeerde cyclus. Samen met muziek en een theaterzaal kan hiervan een zelfstandige voorstelling worden gemaakt.
 Waterorgel (Efteling). Een attractie van voorgenoemd type in attractiepark Efteling.
 Dancing Water Theater, een attractie van voorgenoemd type in Attractiepark Slagharen. Heette vroeger ook simpelweg waterorgel.